Reissinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Reissinger (1890–1972), Architekt
 Hermann Reissinger (1913–1987), deutscher Textilkaufmann und Mitglied des Bayerischen Senats

Siehe auch:
 Reisinger
 Reißiger